Het onderdeel halfpipe voor vrouwen tijdens de Olympische Winterspelen 2022 vond plaats op 9 en 10 februari 2022 in het Genting Snow Park nabij Peking. Regerend olympisch kampioene was de Amerikaanse Chloe Kim. Zij prolongeerde haar titel.

Tijdschema

Uitslag

Kwalificatie

Finale

Bronvermelding 
  Uitslagen kwalificaties
  Uitslagen finales

Vrouwen halfpipe